Bet-at-home Open – German Tennis Championships 2013 – tenisowy turniej ATP rangi ATP World Tour 500 z cyklu Bet-at-home Open – German Tennis Championships rozgrywany w dniach 15–21 lipca 2013 roku w Hamburgu na kortach ziemnych o puli nagród 1 102 500 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Uwagi

Bibliografia 
 
 

2013 w tenisie ziemnym
2013
2013 w Niemczech